

Astronomia 
 Gaston – cratere lunare

Fumetto 
 Gaston Lagaffe – fumetto di André Franquin

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Gaston – città della Contea di Northampton, Carolina del Nord
 Gaston – città della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Gaston – città della Contea di Delaware, Indiana
 Gaston – città della Contea di Washington, Oregon

Persone 
 Hugo Gaston (2000) – tennista francese

Altro 
 Gaston – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Gastone
 Gaston – personaggio Disney
 Gaston – canzone del 1991 tratta dal film d'animazione La bella e la bestia

Pagine correlate 
Gastone (disambigua)